Алекса́ндр Алекса́ндрович Деревя́гин: Деревягин, Александр Александрович (1884—1951) — советский специалист в области лесохимии.
 Деревягин, Александр Александрович (род. 1979) — российский легкоатлет.